Frederica – variante del nome proprio di persona femminile Federica
Frederica – città della Contea di Kent, Delaware (Stati Uniti d'America)
Frederica – romanzo di Georgette Heyer del 1965

Pagine correlate
Friederike